Sara – postać biblijna, żona Abrahama
 Sara – imię żeńskie
 Sara – postać biblijna, żona Tobiasza
 Sara (ur. 1959) – księżna Yorku
 Sara – polski film sensacyjny
 Sara – fiński zespół numetalowy
 Sara – piosenka z repertuaru Boba Dylana
 Sara – utwór napisany przez wokalistkę i kompozytorkę Stevie Nicks
 Sara – belgijski serial telewizyjny
 Sara – nieistniejąca już arabska wieś, która była położona w Dystrykcie Jerozolimy w Mandacie Palestyny
 Sara – wieś w Syrii, w muhafazie Idlib
 SARA (z ang. sexually acquired reactive arthritis) – reaktywne zapalenie stawów wywołane zakażeniem przenoszonym drogą płciową
 Sara - polska piosenkarka, autorka tekstów, kompozytorka